«Сельфосс» () — исландский футбольный клуб из одноимённого города, в настоящий момент выступает во второй исландской лиге. Спортивный клуб «Сельфосс» основан в 1936 году, а его футбольное отделение в 1955 году. Домашние матчи клуб проводит на стадионе «Яуверк-вётлюр», вмещающем 2950 зрителей. В 2009 году клуб добился главного достижения в своей истории, победив в первой лиге и выйдя в Избранную лигу исландского футбола, но по итогам сезона 2010 года «Сельфосс» занял последнее место и вновь вылетел в первую лигу.

Результаты клуба с 1977 года

Известные игроки 

  Видар Эрн Кьяртанссон
  Гвюдмюндюр Тоураринссон
  Йоун Дади Бёдварссон

Известные тренеры 
  Логи Оулафссон

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт болельщиков

Футбольные клубы Исландии